Ariane Lavigne – kanadyjska snowboardzistka
 Avril Lavigne – kanadyjska muzyk